Chop Socky Chooks (no Brasil, Frangos Kung Fu) é uma série de desenho animado estadunidense-britânica-canadense produzida pela Aardman Animations, Decode Entertainment e Cartoon Network Studios, exibida pelo Cartoon Network e pelo Teletoon e  criada por Sergio Delfino, inspirado na história de uma família italiana. Em janeiro de 2010, a série estreou na TV Globinho. A série foi apresentada em 7 de março de 2008 no Cartoon Network dos Estados Unidos e terminou dia 24 de julho de 2009.

Sinopse

A série conta a história sobre três frangos, Chuckie Chan, Nocaute Joe e Tremoça que possuem habilidade de lutar Kung Fu contra as forças do mal do Dr. Wasabi que planeja dominar o Mundo de Wasabi.

Personagens

Chuckie Chan
Chuckie Chan (Dublado por Alexandre Moreno) treinou kung fu desde quando era criança. Durante o treinamento, ele aprendeu tudo sobre o kung fu e se juntou com Nocaute Joe e Tremoça para derrotar o Dr. Wasabi.

Nocaute Joe
Nocaute Joe (Dublado por Marco Ribeiro) é o melhor amigo de Chuckie Chan, sabe muito sobre kung fu e possui o maior topete do Mundo de Wasabi. Ele é apaixonado por Tremoça, mas não tem coragem de contar a ela. O que ele não sabe é que ela também o ama.

Tremoça
Tremoça (Dublada por Mariana Torres) é a única menina do trio e a mais inteligente também. Conhece todos os golpes de kung fu e suas técnicas de combate contra o Dr. Wasabi. É apaixonada por Nocaute Joe, mas não conta a ele, pois tem medo dele não gostar dela.

Dr. Wasabi
Dr. Wasabi (Dublado por Mauro Ramos) planeja dominar o Mundo de Wasabi. Sempre está fazendo muitos planos para tentar acabar com Chuckie Chan, Nocaute Joe e Tremoça. O ajudante de Dr. Wasabi é o primata Bubba.

Bubba
Bubba é o ajudante do Dr. Wasabi. Muito forte, que até já virou Ominion e muito burro

Dublagem brasileira
Chuckie Chan - Alexandre Moreno
Nocaute Joe - Marco Ribeiro
Tremoça - Mariana Torres
Dr. Wasabi - Mauro Ramos

Ligações externas

Desenhos animados da década de 2000
2008 na televisão
Desenhos animados dos Estados Unidos
Desenhos animados do Canadá
Desenhos animados do Reino Unido
Séries de animação computadorizada
Séries originais do Cartoon Network